Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 172-es, továbbá -es, 172B, 172E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 172-es busz (Budapest)
 172B busz (Budapest)megszűnt
 172-es busz (Budapest, 1984–1992)megszűnt
 -es busz (Budapest, 2001–2008)megszűnt
 172E busz (Budapest, 2008–2014)megszűnt